Roswell peut désigner :

Toponymie 

 Roswell, ville américaine située dans l'État du Dakota du Sud.
 Roswell, ville américaine située dans l'État de Géorgie.
 Roswell, ville américaine située dans l'État du Nouveau-Mexique.
 Roswell, ville américaine située dans l'État de l'Ohio.

Divers 

 L'affaire de Roswell est considérée par certains ufologues comme un cas d'écrasement d'OVNI.
 Roswell, le mystère, téléfilm américain réalisé par Jeremy Kagan en 1994.
 Roswell, la conspiration, série télévisée d'animation américaine diffusée entre 1999 et 2000.
 Roswell, série télévisée américaine diffusée entre 1999 et 2002.
 Roswell, New Mexico, série télévisée américaine, remake de la précédente, diffusée entre 2018 et 2022.

Homonymie de toponyme